А́нна Ча́нселлор (или Анна Чэ́нселлор, , род. 27 апреля 1965, Лондон) — британская актриса театра, кино и телевидения.

Юность
Чанселлор родилась в Ричмонде, Англия, в семье адвоката Джона Пейджета Чанселлора, старшего сына сэра Кристофера Чанселлора, и Мэри Джолифф, дочери лорда Хилтона. Семья Чанселлоров была шотландскими дворянами, которые владели землей в Квоткване с 1432 года. Она выросла в Сомерсете и получила образование в школе Святой Марии в Шафтсбери, римско-католической школе-интернате для девочек в Дорсете, но в шестнадцать лет уехала жить в Лондон, позже описав свои ранние годы там как «довольно дикие». Училась в Лондонской академии музыкального и драматического искусства. Она является племянницей журналиста Александра Чанселлора, правнучкой Рэймонда Асквита (сына либерального премьер-министра Г. Г. Асквита), двоюродной сестрой актрисы Долли Уэллс и модели Сесилии Чанселлор, а также троюродной сестрой актрисы Хелены Бонэм Картер.

Карьера
Первым заметным появлением на большом экране стала эпизодическая роль Генриэтты-«утконоса» в фильме «Четыре свадьбы и одни похороны». Известна ролями в фильмах «Автостопом по галактике», «Одноклассницы», телесериалах «Гордость и предубеждение», «Немного за сорок» и других.

Среди театральных ролей — леди Каролина Блэквуд () в пьесе «Последняя герцогиня» в постановке Хэмпстедского театра (Лондон). Также играла в спектаклях Королевского национального театра в Лондоне.

За роль Камиллы в сериале «Пригород в огне» Анна Чанселлор номинировалась на премию «Золотая нимфа» на Телевизионном фестивале в Монте-Карло в 2007 году. За роль Ликс Сторм в телесериале «Час» была выдвинута на премию «BAFTA TV».

Личная жизнь
Состояла в отношениях с поэтом Джоком Скоттом (1952-2016). У пары есть дочь Поппи Чанселлор (родилась в 1988 году). Они расстались несколько лет спустя.

Она является покровительницей лондонской детской благотворительной организации Scene & Heard .

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 
 

Киноактрисы Великобритании